Éditions du Croquant est une maison d'édition indépendante française fondée en 2003. Elle a son siège au 20 route d'Héricy, à Vulaines-sur-Seine.

Louis Weber et Arnaud Saint-Martin sont co-gérants de cette entreprise coopérative. Les données concernant l'entreprise sont disponibles ici

Projet 
Les Éditions du Croquant publient des ouvrages de chercheurs en sciences humaines, des témoignages d’expériences sociales innovantes et des travaux de collectifs du mouvement social. Elles travaillent en collaboration avec l’association Savoir/Agir (anciennement Raisons d'agir), l'association Espaces Marx et d'autres partenaires comme Attac, la Fondation Copernic, etc.

Les éditions publient aussi trois revues : trimestrielle (Savoir/Agir avec l'association du même nom), semestrielle (Zilsel), ainsi que la revue L'intérêt général (avec le Parti de Gauche).

Constatant la concentration croissante du monde de l’édition et sa dépendance des grands groupes financiers, elles ont choisi d’être autonomes et de garantir cette autonomie par un statut juridique de coopérative.

Une brève présentation (janvier 2018) 
La création des éditions du Croquant en 2003 traduisait une double ambition. D'abord, garantir le mieux possible l'indépendance future de la structure dans un système dominé par les grands éditeurs privés. D'où le choix d'une coopérative, donnant tout le pouvoir aux porteurs de parts, sur un pied de stricte égalité : quel que soit le nombre de parts en sa possession chaque sociétaire dispose d'une voix à l'assemblée générale annuelle.

Privilégier ensuite la qualité des publications. Dans un premier temps appui a donc été pris sur les sociologues regroupés autour de l’association Raisons d'agir, fondée par Pierre Bourdieu et devenue depuis Savoir/Agir pour bien marquer la complémentarité entre savoirs scientifiques et action politique. Avec cependant une double ligne rouge : la volonté de transgresser, au moins en partie, les frontières rigides entre l’univers scientifique et l’action politique va de pair avec le souci de rester fidèle tant aux exigences de l’autonomie du champ scientifique qu’à celles de la pertinence et de l’efficacité politiques.

Les auteurs publiés dans ce cadre voulaient ainsi donner corps au projet de construction d'un intellectuel collectif tel que l'avait souhaité Pierre Bourdieu lui-même.

La première collection, à dominante sociologique et fortement inspirée par les idées de Pierre Bourdieu, a été intitulée tout naturellement Savoir/Agir. Elle a donné lieu plus tard à plusieurs élargissements : vers les sciences sociales avec Champ social, puis, en se spécialisant, vers la science politique avec SocioPo, vers l'économie avec Dynamiques socio-économiques, vers l'histoire avec Sociologie historique

Parallèlement, le souci d'une présence plus dense dans l'actualité éditoriale doublé par celui de donner à davantage de jeunes chercheurs de vraies possibilités de faire connaître leurs travaux ont conduit dès 2007 à créer une revue trimestrielle, appelée, elle aussi, Savoir/Agir, qui est aujourd’hui dans sa treizième année d'existence. Cette expérience positive a été prolongée  par l'accueil de la revue Zilsel, abordant d'autres champs de la connaissance (science, technique, société) avec de nouvelles équipes d'auteurs.

Des partenariats 
Dès l'origine, les fondateurs des éditions ont fait de la recherche de partenaires à la fois une orientation et un moyen de résister à l'emprise des grands éditeurs sur le marché du livre. Pour les partenaires, le Croquant offrait la possibilité d'éditer des ouvrages et de les distribuer dans le réseau des librairies. Le mouvement coopérateur a déjà été évoqué. Le Croquant a également diffusé une série de livres en coopération avec le réseau scientifique Terra.

Plus récemment, et dans la logique de la participation du Croquant à diverses initiatives réunissant l'édition indépendante « engagée » (Salon du livre politique, Village du livre de la Fête de l'Humanité, La Petite Librairie du Livre Politique, etc.), des partenariats occasionnels ou plus durables ont été créés avec Espaces Marx et la revue L'Économie politique, le réseau européen Transform !, le Parti de gauche (dont le Croquant publie la revue L'Intérêt général), la Fondation Copernic, Attac, etc.

En multipliant les collaborations, le Croquant se propose de contribuer aux réponses à des questions comme : comment faire reculer le poids des logiques économico-médiatiques qui restreignent l’espace des débats ? comment déconstruire les évidences de la doxa néo-libérale ? Comment combattre le prêt-à-penser sécuritaire, ou tout simplement réactionnaire, qui a envahi le débat public depuis plusieurs années ? comment élargir ce débat à l'examen lucide des politiques publiques, de droite ou de gauche, menées depuis les années 1970 et à la discussion de propositions alternatives ?

Diffuseur et distributeur 
Les éditions du Croquant sont diffusées par Pollen et le Cedif.

Direction 
Les gérants successifs ont été : Alain Oriot, Béatrice Poncin et Annelise Gautier ((2003-2015), Louis Weber (depuis 2015), Louis Weber et Arnaud Saint-Martin (depuis 2020). 

.

Publications

Livres 

 Gérard Mauger, Repères pour résister à l’idéologie dominante, 2013, 240 p. , présentation en ligne.

 Paul Vannier & Francis Daspe : Manifeste pour l'école de la Sixième République
 Gérard Mauger & Willy Pelletier : Les classes populaires et le FN, 2016, 282 p.,  
 Thierry Suchère : Travailler moins pour gagner plus, 2016, 110 p.,  .
 Francis Lebon et Emmanuel de Lescure : L'Éducation populaire au tournant du  siècle, 2016, 310 p.,  .
, , 420 p.
Jan Spurk : Au-delà de la crise, 2016, 264 p. 
Paul Boccara : Pour une nouvelle civilisation, 2016, 142 p., , .
 Luigi Del Buono, Christophe Gaubert, Frédéric Lebaron, Marie-Hélène Lechien, Frédéric Neyrat, Fabienne Pavis, Maryse Ramambason, Charles Soulié et Sylvie Tissot : Universitas calamitatum, Le Livre noir des réformes universitaires, 
 Arno Lafaye-Moses : Dialogues sur l'héritage, 2016, coll. « Détox », 124 p.
Fatima Besnaci-Lancou, Prisons et camps d'internement en Algérie : les missions du Comité international de la Croix-Rouge dans la guerre d'indépendance, 1955-1962, préface de Aïssa Kadri, éd. du Croquant, 2018, 570 p. .
Martine Boudet (coord.), Urgence antiraciste –Pour une démocratie inclusive-, préface d'Aminata Traoré, 2017, 234 p.
Patrick Farbiaz, Les Gilets jaunes. Documents et textes, 2019, 180 p. , présentation en ligne sur le site des éditions du Croquant
Martine Boudet (coord.) Les langues-cultures moteurs de démocratie et de développement, 2019, 278 p. 
Janine Guespin-Michel, Complexité, dialectique et émancipation, 2019, 162 pages, , sur présentation en ligne

Revue Savoir/Agir 
  : Collectif De la classe ouvrière aux classes populaires,  , 132 p.
  : Frédéric Lebaron et Benjamin Lemoine Dettes publiques, finances publiques,  , 148 p.
  : Collectif Accueillir les migrants, 2016 , 136 p.
  : Claire Lemêtre et Sophie Orange Jeunesses rurales,  , 120 p.
  : Jean-Baptiste Comby Des alternatives à géométrie variable,  , 120 p.

Revue Zilsel. Science, technique, société 
  : « Ceci n'est (toujours) pas un manifeste ». Présentation du projet éditorial et du premier numéro sur le Carnet Zilsel et le site des Editions du Croquant (ISSN 2551-0533), , 420 p. 
  : « Essai Transformé »,  , 413 p.

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Édition indépendante

Liens externes 
 
 Site officiel. 
 Notice sur Biblio Monde

Maison d'édition ayant son siège en Île-de-France
Édition indépendante
Maison d'édition militante
Maison d'édition libertaire ayant son siège en France
Maison d'édition liée à l'extrême gauche ayant son siège en France